

Toponyme

Charente-Maritime 
 Canton de La Jarrie, une division administrative française située dans le département de la Charente-Maritime et la région Nouvelle-Aquitaine.
 La Jarrie, une commune du sud-ouest de la France.
 La Jarrie-Audouin, une commune du sud-ouest de la France.

Yonne
La Jarrie-Lac Sauvin fait partie de Saint-Moré

Isère 
 Jarrie, une commune française située dans le département de l'Isère en région Auvergne-Rhône-Alpes.

Patronyme

 Fernand Jarrié (1899-1996), homme politique français.
Patronyme français